Сан Патрисио има више значења:

 Сан Патрисио (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Патрисио (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Патрисио (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Патрисио, Сектор Трес Конгрегасион Идалго (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Патрисио (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Патрисио (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Патрисио (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Патрисио (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Патрисио (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Патрисио (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Патрисио (Минерал дел Монте), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Патрисио, Мелаке (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Патрисио (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Патрисио (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Патрисио (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Патрисио (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Патрисио (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Патрисио (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Патрисио (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Патрисио (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Патрисио, Гавитин (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Патрисио (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Патрисио (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Патрисио (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Патрисио (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Патрисио, Сан Бенито (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Патрисио (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику